Šołta ist der sorbische Name für Scholze

Namensträger
 Dietrich Šołta (Dietrich Scholze, * 1950), sorbischer Literaturwissenschaftler
 Jan Šołta (Johann Scholze, 1921–2004), Historiker zur sorbischen Geschichte

Siehe auch:
 Šolta
 Solta